En botanique, enter est un synonyme de greffer.

Patronyme 

 Stephan Enter (1973-), écrivain néerlandais.

Toponyme 

 Enter, village néerlandais de Wierden, en Overijssel.

Titres 

 Enter (1997), album du groupe Within Temptation ;
 Enter (1983), album du groupe Cybotron ;
 Enter (1983-1985), magazine informatique américain.

Autres 
Enter est un nom notamment porté par :
 Enter Air, compagnie aérienne polonaise ;
 Enter Shikari, groupe de post-hardcore britannique ;
 Enter, touche du clavier d'ordinateur anglais.
